

Navi

HMS Bellerophon (1786) – vascello di terza classe da 74 cannoni varata nel 1786, famosa per aver trasportato Napoleone Bonaparte dopo la sua resa
HMS Waterloo (1818) – vascello di terza classe da 80 cannoni varata nel 1818, originariamente chiamata HMS Talavera e rinominata HMS Waterloo prima del varo, ribattezzata nel 1824 HMS Bellerophon
 HMS Bellerophon (1865) – varata nel 1865, ribattezzata Indus III nel 1904 ed usata per addestramento
 HMS Bellerophon (1907) – corazzata monocalibro varata nel 1907, partecipò alla battaglia dello Jutland nel 1916
 HMS Blake – Incrociatore leggero della Classe Minotaur, il cui nome originario doveva essere HMS Bellerophon, ma fu cambiato prima della sua costruzione nel 1944
 HMS Tiger – Incrociatore leggero della Classe Minotaur, il cui nome originario doveva essere HMS Bellerophon, ma fu cambiato prima della sua costruzione nel 1945

Bellerophon